Mytnica - wieś na Ukrainie w obwodzie kijowskim
 Mytnica – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Mytnica – wieś na Ukrainie w obwodzie rówieńskim
 Mytnica – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim

Przypisy